Ольга Геннадьевна Мусина (род. 13 апреля 1965 года) — актриса и режиссёр Национального молодёжного театра РБ имени Мустая Карима. Народная артистка Республики Башкортостан (2003).

Биография 

Ольга Геннадьевна Мусина родилась 13 апреля 1965 года. В 1990 году окончила с отличием театральный факультет Уфимского государственного института искусств (педагоги Г. Г. Гилязев и Ф. К. Касимова), в 2005 году — режиссёрское отделение Высшего театрального училища имени Бориса Щукина (педагог Леонид Хейфец).

С 1990 года О.Г. Мусина работает в Национальном молодёжном театре РБ имени Мустая Карима. В амплуа актрисы - лирико-драматические и острохарактерные роли.  Настоящий мастер сцены, Ольга Геннадьевна обладает огромным актерским диапазоном – от комедии до трагедии, от гротеска и эксцентрики до тончайших проявлений психологической драмы. Ей свойственны особая глубина и пластичность, творческая гибкость в сочетании с высокой профессиональной культурой и эрудицией.

За годы службы в театре О.Г. Мусина стала ведущей артисткой русской труппы театра, сыграв более 50 ролей из репертуара мировой, русской и башкирской классики. Как режиссёр она поставила спектакли «Валентинов день», «Герой», «Вечно живые», «Страсти по Насте» ," Приключения Тома Сойера» "Я - кулак Я - А-Н-Н-А" (всего более 15 работ).

Ольга Геннадьевна — преподаватель предмета «Актёрское мастерство» , многие годы работает на кафедре режиссуры театрального факультета Уфимской государственной Академии искусств, ведет режиссерский курс. Преподает в  школе юных журналистов "Телешко", ведет авторский курс сценической речи, актерскую мастерскую со слушателями разных возрастных категорий, проводит занятия с актерами театральных коллективов, учащимися уфимских школ.  Успешно совмещает работу в театре с работой в кино и на радио, принимает активное участие в общественной жизни города и республики. Участница правительственных концертов, праздничных программ в качестве ведущей и певицы. 

В 2020-2021 годах - директор, художественный руководитель и режиссер Уфимского театра юного зрителя.

Роли в спектаклях 

 Лиса — «Кто украл трамвай?» П. Высоцкого, О. Колчинской
 Принц — «Замарашка» Я. Головацкого
 Дуня — «Две Бабы Яги» Р. Сеф, Т. Карелиной
 Ведущая спектакля — «Орфей и Эвредика» (рок-опера А. Журбина)
 Матушка Ветра — «Ищи ветра в поле» В. Лившица
 Милочка-2 — «Мое заглядение» А. Арбузова
 Фантин — «Портрет Мадемуазель Таржи» И. Елагина
 Принцесса — «Обыкновенное чудо» Е. Шварца
 Агавзи, Дочь Султана — «Маленький Мук» по сказке В. Гауфа
 Принцесса — «Кот в сапогах» С. Прокофьева, Г. Сапгира
 Антрыгина, Анфиса Пеженова — «Замоскворецкие страдания или амурная жизнь Миши Бальзаминова» по пьесам А. Н. Островского
 Киска Мила — «Чудесный эликсир» В. Зимина
 Дездемона — «Отелло» У. Шекспира
 Первая женщина — «Дом Бернарды Альбы» Ф. Гарсиа Лорки
 Старшая дочь — «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова
 Женщина — «Убить кролика» Дж. Стейнбека
 Фея Мелюзина — «Золушка» Т. Габбе
 Финея — «Дурочка» Лопе де Вега
 Грета, Русалка — «Ундина» Ж. Жирорду
 Мария, Екатерина П. — «Салават» М. Карима
 Полина Андреевна — «Чайка» А. П. Чехова
 Марта Рулль — «Разбитый кувшин» Г. фон Клейста
 Моргана — «Любовь к трём апельсинам» К. Гоцци
 Цыганка — «Тайна старого короля» В. Ольшанского
 Колдунья — «Страсти по Насте» М. Бартенева, А. Усачева
 Анна Андреевна — «Ревизор» Н. В. Гоголя
 Мартина — «Лекарь поневоле» Мольера
 Собака Мотя — «Здравствуйте, я ваша Мотя» С. Белова, С. Куваева
 Настя — «Страсти по Насте» М. Бартенева, А. Усачёва
 Екатерина — «Любовь — книга золотая» А. Толстого
 1-я крестьянка — «Половецкая мистерия» Ф. Булякова
 Валерия – «Моя профессия – синьор из общества» Т.Скарначчи, Р.Тарабуззи
 Вдова Куин,  Сусанна – “Герой” Д. Синг
 Иветта Потье – “Мамаша Кураж и ее дети” Б. Брехт
 Гофмейстерина – “Петрушка и Витязь” О. Проклов
 Юленька – “Доходное место»  А.Н. Островский
 Мать – «Валентин и Валентина» М.Рощин
 Траляля – “Игра в Алису” Л. Кэрролл
 Первая Фрейлина – «Голый Король» Е.Шварц
 Берта – «Робин Гуд» А.Ганичев
 Регина Петровна  «Ночевала тучка золотая» А.Приставкин
 Графиня Альмавива — «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» П.Бомарше
 Мари – «Отель двух миров» Э.Шмитт
  Певица – «Приключения Тома Сойера» Т. Мейсон по 
мотивам романа М.Твена
 Мать Фёклы – «Снегурушка» М.Бартенев
 Кикимора — «Морозко» Н.Коляда
 Ольга — «Белый ангел с чёрными крыльями» Д.Балыко
 Жаклин – «Гарнир по-французски» М. Камолетти
 Василиса — «На дне» М. Горький
 Раневская – «Чехов. Вишневый сад» по А. Чехову, 
режиссерская версия В. Чеботаря.
 Душа Света – «Синяя птица»  М. Метерлинк
 Мадам Барнье — «Оскар» К. Манье
 Клеопатра Максимовна — «Самоубийца» Н. Эрдман
 Мама, Королева — «Щелкунчик» Н. Соболева
 Бабушка Даша — «Левушка» А.Крым
 Лилиан — «Алые паруса» А.Грин

Награды и звания 
 Народная артистка РБ (2003)
 Заслуженная артистка РБ (1993)
 Лауреат Республиканского фестиваля «Театральная весна-2009» за лучшую женскую роль второго плана.
Почетная грамота Республики Башкортостан (2015)

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Выпускники Уфимского государственного института искусств